Казакевич — фамилия.

Известные носители 
 
 Казакевич, Аркадий Викентьевич (1918—1979) — советский инженер-технолог и организатор промышленности.
 Казакевич, Вечеслав Степанович (род. 1951) — русский писатель и поэт.
 Казакевич, Виктор Ильич (1962—2017) — врач.
 Казакевич, Вильям Викторович (1914-?) — д.т. н., профессор, Лауреат Государственной премии СССР (1972).
 
 Казакевич, Владислав Валентинович (род. 1998) — белорусский преступник.
 Казакевич, Генех Львович (1883—1935) — еврейский советский журналист, публицист, критик и редактор, писал на идише.
 Казакевич, Дайнис (род. 1981) — латвийский футбольный тренер.
 Казакевич, Даниил Васильевич (1902—1988) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Казакевич, Евгений Михайлович (1869—1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Казакевич, Игорь (род. 1980) — латвийский легкоатлет.
 Казакевич, Инесса Ивановна — советский архитектор
 Казакевич, Ирина Владимировна (род. 1997) — российская биатлонистка.
 Казакевич, Михаил Николаевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Казакевич, Николай Константинович (род. 1934) — советский белорусский художник-живописец.
 Казакевич, Павел Константинович (1904—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Казакевич, Эммануил Генрихович (1913—1962) — русский и еврейский советский писатель и поэт, переводчик, киносценарист.

См. также 
 Козакевич

Примечания